Вотупоранга:

 Вотупоранга — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Вотупоранга — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.